Вороши́лов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ворошилов Андрій Миколайович (1959) — український хоровий диригент, народний артист України (2019).
 Ворошилов Володимир Якович (справжнє прізвище — Калманович; 1930—2001) — радянський та російський автор, режисер і ведучий телебачення.
 Ворошилов Ігор Олегович (1989) — білоруський хокеїст.
 Ворошилов Климент Єфремович (1881—1969) — радянський військовий та політичний діяч.
 Ворошилов Микола Миколайович (1944—1992) — радянський хокеїст.
 Ворошилова-Романська Софія Василівна (1886—1969) — радянський астроном.

Див. також 
 Ворошилов — назва міста Уссурійська протягом 1935—1957 рр.
 КВ (Клим Ворошилов) — радянський важкий танк часів Другої світової війни.

Російські прізвища